Saint-Agnant ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Agnant, Département Charente-Maritime
 Saint-Agnant-de-Versillat, Département Creuse
 Saint-Agnant-près-Crocq, Département Creuse